Almonde ist ein niederländischer Familienname, Namensträger sind:

 Cornelius van Almonde (1763–1844), Danziger Kaufmann und Konsul
 Marianne Angelica van Almonde (1804–1866), preußische Sängerin
 Philipp van Almonde (1644–1711), niederländischer Admiral